Dorfkirche Lindow steht für
 Dorfkirche Lindow (Groß Miltzow) in Lindow, einem Ortsteil von Groß Miltzow in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Lindow (Niedergörsdorf) in Lindow, einem Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf in Brandenburg
Siehe auch:
 Stadtkirche Lindow (Mark) in Lindow (Mark), einer Stadt in Brandenburg